6 cieków wodnych:
 Struga Młyńska – struga, dopływ Bolszewki
 Struga Młyńska (pot. Trynka, Struga Kowalewska) – struga, dopływ Drwęcy
 Struga Młyńska – ciek, dopływ Kanału Bydgoskiego
 Struga Młyńska – struga, dopływ Kanału Głównego (ujście k. wsi Szynych)
 Struga Młyńska – struga, lewy dopływ Wisły (ujście k. wsi Aplinki)
 Struga Młyńska – struga, prawy dopływ Wisły (ujście k. wsi Grabowiec)

Zobacz też 
 Młyńska Struga